Os Exilados da Capela é um livro de 1949, de autoria de Edgard Armond, que foi secretário-geral da Federação Espírita do Estado de São Paulo.

A obra faz parte de uma trilogia que pretende descrever "História Espiritual da Humanidade", da qual fazem parte ainda os títulos "Na Cortina do Tempo" e "Almas Afins".

O livro traz conceitos oriundos da teosofia, a teoria do pré-adamismo e a teoria dos astronautas antigos.

Sumário 
O autor pressupõe a existência de uma civilização muito desenvolvida, moral e intelectualmente, que habita o quarto planeta em órbita de Capella, estrela da constelação do Cocheiro.

Um grupo de capelinos não teria correspondido à evolução moral dessa civilização e este grupo de 25 bilhões de espíritos, teriam sido banidos para o Planeta Terra, há cerca de 65.000 anos, onde fundaram no Continente Atlântico, a cidade de Atlântida, que um dia se afundou e dando início à jornada civilizacional organizada humana, por meio de  sucessivas encarnações destes Espíritos, em corpos humanos, principalmente, a partir de cerca de 12.000 anos atrás.

Devido ao alto grau de conhecimentos que possuíam, se destacaram na matemática, astronomia, arquitetura, agricultura e navegação, deixando obras como as pirâmides do Egito, os jardins suspensos da Babilônia e as edificações maias e astecas, entre outras.

Ver também 

 Astronautas antigos

Livros espíritas do Brasil
Livros de 1949
Ufologia

Pseudoarqueologia

Pseudo-história
Religiões OVNI